Los Andes (in lingua spagnola "le Ande") può riferirsi a:

Editoria 
 Los Andes – quotidiano di Mendoza, in Argentina
 Los Andes – quotidiano di Riobamba, in Ecuador
 Los Andes – quotidiano di Valera, in Venezuela

Geografia 
 San Martín de los Andes – città dell'Argentina
 Junín de los Andes – città dell'Argentina
 Dipartimento di Los Andes – dipartimento dell'Argentina
 Provincia di Los Andes – provincia della Bolivia
 Los Andes – città del Cile
 Provincia di Los Andes – provincia del Cile
 Los Andes – comune della Colombia

Sport 
 Club Atlético Los Andes – squadra di calcio argentina
 Universidad de Los Andes Fútbol Club – squadra di calcio venezuelana

Università 
 Universidad de Los Andes – in Colombia 
 Universidad de Los Andes – in Cile
 Universidad de Los Andes – in Venezuela
 Universidad Peruana Los Andes – in Perù